Localidades
 Menin - denominação em língua francesa do município belga de Menen, na Flandres Ocidental.
 Měnín - comuna checa da região de Morávia do Sul.
 Menin - vilarejo do município italiano de Cesiomaggiore, Vêneto.

Pessoas

 Rubens Menin -  empresário brasileiro, co-fundador e presidente da construtora MRV Engenharia. 
 Lodovico Menin - abade e acadêmico italiano.